Garzo bzw. Garzó ist der Name folgender Personen:

 Giovanni Garzoni (auch Garzo; 1419–1505), italienischer Humanist, Rhetoriker und Lehrer
 Gustavo Martín Garzo (* 1948), spanischer Prosaschriftsteller und Essayist
 Héctor Garzó (* 1998), spanischer Motorradrennfahrer